Alexandr Borissovitch Popov (; Krasnoiarsk, 17 de novembro de 1959) é um russo, ex-halterofilista da União Soviética e da Rússia.

Popov apareceu no Campeonato Mundial e Europeu de 1983, em Moscou, organizados como um único evento. Competiu na categoria até 100 kg e terminou em segundo, atrás de seu compatriota Pavel Kuznetsov. Este levantou 182,5 kg no arranque; Popov, 187,5 kg. Popov levantou 235 kg no arremesso, enquanto Kuznetsov 235 kg. Tendo ambos chegado a 422,5 kg no total combinado, o ouro ficou com Kuznetsov, que era mais leve.

Ganhou prata no Campeonato Europeu de 1986 (397,5 kg) e de 1988 (422,5 kg), na categoria até 100 kg.

Em 5 de março de 1988, em Tallinn, Popov definiu um recorde mundial no arremesso — 242,5 kg na classe até 100 kg. Recorde esse não mais reconhecido devido à reestrurações das categorias de peso que a Federação Internacional de Halterofilismo fez em 1993.

Ele competiu nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, na categoria até 110 kg. Ficou em quinto lugar, com 420 kg no total combinado (187,5+232,5).

Em 1993 ele competiu no Campeonato Europeu. Ganhou o bronze com 417,5 kg no total (182,5+235).

E participaria ainda do Campeonato Europeu de 1994. Levantou 220 kg no arremesso (terceiro), mas não teve resultado no arranque e não concluiu a prova.

* Nos Jogos Olímpicos as medalhas são dadas somente para o total combinado

Naturais de Krasnoiarsk
Halterofilistas da União Soviética
Halterofilistas da Rússia
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1988